

Toponymes 
 Montenach est une commune en Suisse.
 Montenach est une commune française et lorraine située dans le département de la Moselle, en région Grand Est.
 La réserve naturelle nationale de Montenach est une réserve naturelle nationale située en Lorraine, dans la région Grand-Est, classée en 1994, occupant  et protègeant un ensemble de pelouses calcaires ainsi qu'un marais tufeux autour de la commune homonyme de Montenach.

Hydronyme 
 Le ruisseau de Montenach coulant dans le département de la Moselle, en Lorraine et en région Grand Est, est un affluent droit de la rivière la Moselle, donc un sous-affluent du fleuve le Rhin, et traverse la commune homonyme de Montenach.